Kampffmeyer steht für:
 Kampffmeyer (Familienname)
 Villa Kampffmeyer, eine Villa in Potsdam
 Für Kampffmeyer Mühlen, ein deutsches Mühlenunternehmen, siehe GoodMills Deutschland